Pessoas

 Cosme e Damião — um dos santos gêmeos
 Damião (sobrinho de Valeriano) — oficial bizantino do 
 Damião (taxiarco) — oficial bizantino do 
 Damião de Tarso — oficial abássida do 
 Damião (protoespatário) — oficial bizantino do 
 Damião (paracemomeno) — oficial bizantino do 
 Damião Dalasseno — oficial bizantino do 
 Leandro Damião - futebolista brasileiro

 Logradouros

 São Cosme e São Damião (antiga freguesia) — antiga freguesia portuguesa
 Damião (Paraíba) — município brasileiro

Desambiguações de antropônimos